Oris může znamenat:
 Oris (časopis) – chorvatský časopis
 Oris (hodinky) – švýcarský výrobce hodinek
 Oris (caddillac)
 Oris (kino)